Eileen Whitley, nacida Evans, (1910-1988) fue una lingüista británica.

Trayectoria 
En 1928 comenzó su carrera académica estudiando francés en el University College de Londres. En esa época entró en contacto con el fonetista Daniel Jones, quien en 1940 la recomendó para el puesto de profesora adjunta en la recién creada School of Celtic Studies de Dublín y recurrió a ella a fin de que le proveyera de ejemplos en irlandés para su libro The Phoneme. En junio de 1941 comenzó a enseñar fonética en Dublín y los apuntes de sus clases muestran cómo sus enseñanzas estaban profundamente basadas en la Teoría del Fonema de Jones, nada raro, ya que fue alumna y compañera suya.

A su vuelta a Londres en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, había poca actividad académica en el University College. Sin embargo, la cercana Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS por sus siglas en inglés) estaba emprendiendo interesantes trabajos al mando de John Rupert Firth, excompañero de Eileen Withley. Allí le ofrecieron a Whitley un puesto como profesora, primero por tres meses y luego mientras durara la guerra. En la SOAS se introdujo en el Análisis Prosódico de Firth (FPA por sus siglas en inglés), radicalmente distinto a los métodos de Jones. Llevó a cabo un profundo estudio del FPA y, sobre todo, de la concepción textual de Firth, en cuyo equipo trabajó junto a W. S. Allen, R.H. Robins y Eugénie Henderson, y lingüistas como Michael Halliday, alumno de Whitley, han reconocido abiertamente la influencia que las investigaciones de todo el grupo ejercieron sobre él.

En 1945 empezó a enseñar fonética inglesa y a sus clases asistieron muchos de los prominentes lingüistas que posteriormente ocuparían los departamentos creados en los años 60. Estuvo muy bien considerada como profesora y fonetista, su influencia académica fue profunda y era conocida por su sobresaliente talento para la observación. En una entrevista concedida en 1986, Halliday comentó que Eileen Whitley nunca escribió nada, a pesar de poseer un vastísimo campo de intereses; no obstante, según él, era brillante y fue una de las personas que realmente pudo haber desarrollado las nociones de Firth, sobre todo en lo referente al texto y la semántica.

En 1952, Brian Ó Cuív -uno de sus estudiantes de Dublín- se matriculó en la SOAS y, a sugerencia de Firth, impartió un curso para profesores sobre irlandés hablado, tras lo cual Eileen Whitley retomó su trabajo sobre el irlandés, pero en una dirección diferente a la que había seguido en 1941. Su curso sobre "Análisis fonético y representación fonológica" se valió del irlandés para señalar las deficiencias de la Teoría del Fonema de Jones y demostrar la elegancia del Análisis Prosódico de Firth.

Prácticamente ningún trabajo de Eileen Whitley vio la luz, a pesar de haber sido una figura extremadamente influyente en la lingüística británica, sobre todo en fonética y fonología. Su estudio Análisis prosódico de los verbos regulares franceses, publicado junto a J. C. Carnochan y N. C. Scott, es uno de los pocos trabajos suyos de cuya autoría queda constancia escrita. Precisamente a esa falta de publicaciones puede deberse el limitado reconocimiento a su contribución en el desarrollo del FPA dentro del departamento. y el hecho de que no fuera promovida, ni siquiera tras haber aumentado sus clases y sus responsabilidades, como ocurrió durante el curso 1956-57. Sin embargo, sí fue muy requerida para impartir seminarios o dictar conferencias y gozó de gran consideración por parte de sus alumnos y sus colegas. Incluso, según la también lingüista y profesora Natalie Waterson, fue Whitley quien le dio a Firth la idea del análisis prosódico cuando le dijo que no podía hacer un análisis fonémico del irlandés y le sugirió lo que se necesitaba para una descripción fonológica conectada con la gramática. 

El Archivo Fonológico de Firth conserva copias de notas procedentes de las lecciones de Whitley a lo largo de varios años, tanto en inglés como en irlandés, así como documentos que contienen sus contribuciones para un Manual y análisis del francés. Su legado sigue analizándose y sigue siendo objeto de estudio en universidades británicas y extranjeras.

Referencias 

Lingüistas de Inglaterra del siglo XX
Mujeres lingüistas